Собачий вальс:
 Собачий вальс — небольшая и предельно незатейливая пьеса для фортепиано.
 Собачий вальс — альбом Сергея Галанина.
 «Собачий вальс» — песня группы «Несчастный случай» с альбома «Троды Плудов».
 «Собачий вальс» (фр. Valse du petit chien) — неофициальное название вальса №6 в ре бемоль мажоре Шопена.
 «Собачий вальс» — документальный фильм, курсовая работа Андрея Картавцева (Студия Марины Разбежкиной)

Примечания